Steinselb ist ein geographischer Name im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern:

 Steinselb, Dorf der Stadt Selb
 Steinselb (Eger), linker Zufluss der Eger bei Schwarzenhammer, Markt Thierstein

Siehe auch:
 Selb